Osoby o tym nazwisku:
 Adriaan Beukes – botswański lekkoatleta
 Carl Beukes – południowoafrykański aktor teatralny i filmowy, model
 Lauren Beukes – południowoafrykańska pisarka, scenarzystka i dziennikarka